Ha scritto per riviste come Forbes, Fortune, PC Week (ora eWeek), MacWEEK, ZD Net, PC World e Red Herring.
Nel 1999 ha sviluppato una rete di notizie finanziarie, la ON24.

Collegamenti esterni